Le mot caelum ou cælum est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom latin neutre signifiant « ciseau, burin » ou bien « ciel, voûte céleste ».

Le mot coelum est une variante orthographique de caelum, devenue courante en latin médiéval et en latin ecclésiastique (dans le sens de « ciel »).

Sciences et techniques 
En astronomie et en planétologie :
 Caelum est le nom international de la constellation du Burin, une constellation mineure de l'hémisphère sud ;
 (15388) Coelum est un astéroïde de la ceinture principale.

Sciences humaines et sociales 
 La Beata Maria Virgo in cælum Assumpta in gallicæ est une lettre apostolique du pape Pie XI en 1922, qui proclame officiellement les patronnes principale et secondaire de la France, Notre Dame et Jeanne d'Arc.

Culture et société 
 Coelum Stellatum Christianum est un ensemble de cartes célestes réalisé en 1627 par Julius Schiller, où les constellations « païennes » sont remplacées par des références bibliques.
 Dans le jeu vidéo Final Fantasy XV, Noctis Lucis Caelum est un personnage du groupe de Noctis.
 Caelum Stal Gorzów Wielkopolski est le nom, de 2008 à 2011, de l'équipe du Stal Gorzów Wielkopolski, un club polonais de speedway.

Voir aussi 
 , originellement le génitif singulier de Caelum ou Coelum